Colopsus longipalpis est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Salticidae.

Distribution 
Cette espèce se rencontre au Viêt Nam et en Chine.

Description 
La carapace du mâle holotype mesure  de long et l'abdomen .

Systématique et taxinomie 
Cette espèce a été décrite sous le protonyme Cheliceroides longipalpis par Żabka en 1985. Elle est placée dans le genre Colopsus par Logunov en 2021.

Publication originale 
 Żabka, 1985 : « Systematic and zoogeographic study on the family Salticidae (Araneae) from Viet-Nam. » Annales Zoologici, , , .

Liens externes

Notes et références 

Salticidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)